En anglais, five désigne le chiffre 5.

Titres

Musique

Chansons 

 , chanson de Meisa Kuroki présente sur l'album  sorti le .

Albums 

 , album d'Ayumi Hamasaki sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Sugarcult sorti en .

Littérature 

 Five est un manga de Shiori Furukawa.

Téléfilm 

 , titre original dUn combat, cinq destins, téléfilm américain d'Alicia Keys, Jennifer Aniston, Patty Jenkins, Demi Moore et Penelope Spheeris sorti en 2011.

 Cinéma 

 , titre original de Cinq survivants, film américain de science-fiction post-apocalyptique d'Arch Oboler sorti en 1951 ;
 , film documentaire iranien d'Abbas Kiarostami sorti en 2003 ;
 '', film français d'Igor Gotesman sorti en 2016.

 Groupe de musique 
 ''', boys band britannique.